Op het toernooi van Wimbledon in 1979 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 25 juni tot en met 7 juli 1979.

Toernooisamenvatting 
Het als tweede geplaatste Zuid-Afrikaanse duo Greer Stevens en Bob Hewitt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als eerste geplaatste titelverdedigers Betty Stöve en Frew McMillan in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Hewitt had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Stevens geen.

De Nederlandse finaliste Betty Stöve was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1979